Diese Liste zeigt alle Mitglieder des 6. Landtags Brandenburg, der am 14. September 2014 gewählt wurde. Die konstituierende Sitzung des Landtags fand am 8. Oktober 2014 statt.


Struktur

Landtagspräsidentin und Vizepräsident 
 Landtagspräsidentin: Britta Stark (SPD)
 Vizepräsident: Dieter Dombrowski (CDU)
 Alterspräsident: Alexander Gauland (AfD)

Fraktionsvorstände und Gruppen

Liste der Abgeordneten

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 

 Landtagswahl am 14. September 2014 im Land Brandenburg
 Liste der aktuellen und ausgeschiedenen Abgeordneten auf der Seite des Landtags Brandenburg

Einzelnachweise 

 06
!